Battmann ist der Familienname von
 Osimus Battmann (vor 1591–nach 1594), Schweizer Politiker, Anführer der Aufständischen im Rappenkrieg
 Jacques-Louis Battmann (1818–1886), französischer Organist 

Battmann ist Namensbestandteil von
 Lacoste & Battmann, französischer Automobilhersteller 

Siehe auch:
 Batman (Begriffsklärung)
 Båthman
 Bathmann